Арт Чепмен (,  29 травня 1905, Вінніпег —  31 грудня 1962) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1922 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Нью-Йорк Амеріканс».

Загалом провів 464 матчі в НХЛ, включаючи 26 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1940 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою «Нью-Йорк Амеріканс».

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1937.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Тренери «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти АХЛ
Випускники Манітобського університету